Барткус — литовская фамилия. Известные носители:

 Барткус, Андрюс (род. 1986) — литовский футболист.
 Барткус, Гинтаутас (род. 1966) — литовский юрист, адвокат. Министр юстиции Литвы.
 Барткус, Джюгас (род. 1989) — литовский футболист.